Shri Dinesh Kumar Saxena est le petit-fils du célèbre gourou indien Lalaji. Il a pris la suite spirituelle de son père Mahatma Jagmohan Narain dans la chaîne initiatique Shizra Sharif de l'ordre de la Naqshbandiyya du soufisme.

Né en 1944, Shri Dinesh K. Saxena est l'actuel représentant de cet enseignement spirituel, appelé Naqsh MuMRa.

Voir aussi

Articles connexes 
 Soufisme
 Naqchabandiyya
 Soufisme en Inde
 Lalaji
 Naqsh MuMRa
 Jagmohan Narain
 Hujur Maharaj

Liens externes 
  Les maîtres soufis en Inde
  Le Lignage Naqsh MuMRa
  Les disciples de Naqshmumra
 Les héritiers de Mahatma Ram Chandraji
 Le lignage spirituel de Lalaji

Soufi
Religieux indien
Sahaj Marg
Naissance en 1944